Cobb Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cobb Building (Oklahoma), NRHP-Nr. 82003709
 Cobb Building (Washington), NRHP-Nr. 84003485